Kandis bezeichnet:
 Kandis, Kristalle aus Zucker
 Kandis (Band), eine dänische Musikgruppe
 Kandis, ein Pseudonym des deutschen Musikers Jens Massel (* 1969)

Siehe auch: